Haagse Schaakbond, een overkoepelend verband van schaakclubs in de regio Den Haag
 Hanauer Straßenbahn, een Duits openbaarvervoerbedrijf
 Harzer Schmalspurbahnen, een Duitse spoorwegmaatschappij
 Heidelberger Strassen- und Bergbahn, een Duitse spoorwegmaatschappij
 1. FC Heidenheim 1846, een Duitse voetbalclub
 Heaven Shall Burn, een Duitse metalband
 Hic situs bonus, Latijn voor "Hier ligt goed", een Romeins epigram, een variatie op Hic situs est, "Hier ligt"
 Hogesterktebeton, een betonmengsel dat een hogere betondruksterkte kan weerstaan dan traditioneel beton
 Houtskeletbouw, een veelgebruikte bouwtechniek
 hsb, een taalcode voor het Oppersorbisch
 Hue, Saturation, Brightness, een kleurbeschrijvingsysteem, synoniem met HSV (Hue, Saturation, Value)
 Hydrographic Society Benelux, een vereniging voor geïnteresseerden in de hydrografie
 Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, een Zweedse woningbouwvereniging
 HSB Bouw, een aannemersbedrijf uit Volendam